IAF может означать:
 International of Anarchist Federations — Интернационал Федераций Анархистов
 International Accreditation Forum — Международный аккредитационный форум
 International Astronautical Federation — Международная астронавтическая федерация
 International Aikido Federation — Международная федерация айкидо
 Israeli Air Force — ВВС Израиля.
 Indian Air Force — ВВС Индии.
 Indonesian Air Force — ВВС Индонезии.
 Iraqi Air Force — ВВС Ирака.
 Italian Air Force — ВВС Италии.
 Iranian Air Force — ВВС Ирана.